Alžběta Marie Bavorská (8. ledna 1874, Mnichov – 4. března 1957, Gresten) byla bavorská princezna z rodu Wittelsbachů a hraběnka ze Seefriedu a Buttenheimu.

Život 
Narodila se 8. ledna 1874 v Mnichově jako dcera prince Leopolda Bavorského a arcivévodkyně Gisely Habsbursko-Lotrinské.

Dne 2. listopadu 1893 se v Janově vdala za Otta Ludwiga Philippa von Seefried auf Buttenheim, barona z Hagenbachu. Alžběta a Otto spolu utekli a tajně se vzali, protože jim nebylo oficiálně dovoleno uzavřít sňatek z důvodu jeho nižšího šlechtického postavení a protestantského vyznání. V dopise oznamují sňatek Otto uvedl, že on a Alžběta nebyli odhodláni rozdělit se a museli volit mezi útěkem nebo vzájemnou sebevraždou. Vše rozhněvalo nejvíce jejího otce a dědečka regenta prince Luitpolda Bavorského. Trvalo dlouhé roky, než znovu navázala vztah se svým otcem; jejich smíření bylo z většiny snažení její matky Gisely a dědečka císaře Františka Josefa I. Později bylo manželství požehnáno a oznámeno v paláci poblíž Vídně.

Její manžel byl jmenován poručíkem 1. pěšího pluku Troppau/Morava a roku 1904 byl povýšen do hraběcího stavu.

V době jejich útěku napsal císař František Josef své manželce Alžbětě Bavorské, že Alžběta prokázala odvahu a sílu charakteru.

Spolu s Ottem měla pět dětí:
 Hraběnka Gisela von Seefried auf Buttenheim (*/† 1895)
 Hraběnka Alžběta von Seefried auf Buttenheim (10. června 1897 – 4. srpna 1975)
 Hraběnka Augusta von Seefried auf Buttenheim (20. června 1899 – 21. ledna 1978), ⚭ 1919 Adalbert Bavorský (3. června 1886 – 29. prosince 1970), bavorský princ, německý velvyslanec ve Španělsku
 Hraběnka Marie Valerie von Seefried auf Buttenheim (20. srpna 1901 – 23. března 1972), ⚭ 1935 Wilhelm Otto von Riedemann (6. dubna 1903 – 19. září 1940)
 Hrabě Franz-Joseph von Seefried auf Buttenheim, baron z Hagenbachu (29. července 1904 – 15. května 1969), ⚭ 1941 Gabrielle von Schnitzler (3. listopadu 1918 – 13. února 2017)

Zemřela 4. března 1957 na zámku Stiebar v Grestenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Bavorské princezny
Wittelsbachové
Narození 8. ledna
Narození v roce 1874
Úmrtí 4. března
Úmrtí v roce 1957
Narození v Mnichově